Лучшие синглы США 1993 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1993 год.

Список 1993 года 
 14 недель на первом месте пробыл главный хит года «I Will Always Love You» певицы Уитни Хьюстон. Этот сингл до сих пор остается самым продаваемым синглом среди исполнительниц. Сама певица дебютировала как актриса в фильме «Телохранитель» () с участием Кевина Костнера. Одним из 6 треков к фильму и стала перепевка кантри песни Долли Партон «I Will Always Love You». Уитни Хьюстон выиграла три премии «Грэмми», включая самые почётные номинации — «Альбом года» и «Запись года».

Примечания

См. также 
 Список альбомов №1 в США в 1993 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Лучшие синглы США 1993 года
 
 Top 100 лучших синглов по годам

Чарты Billboard 1993 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1993 год в музыке США